Plusieurs rois ont porté le nom de Chilpéric :

Rois des Burgondes 
 Chilpéric I, co-roi des Burgondes (443 - 459).
 Chilpéric II, co-roi des Burgondes (473 - 476).

Rois des Francs 

 Chilpéric I (539 - 584), roi de Neustrie (561 - 584).
 Chilpéric II (670 - 721), roi des Francs (715 - 721).

Autres Chilpéric 

 Chilpéric († 632), fils du roi d'Aquitaine Caribert II, assassiné par son oncle Dagobert en 632.

Culture 
 Chilpéric est un opéra-bouffe d'Hervé, créé le  aux Folies-Dramatiques.